Юрек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Юрек, Карел (1906—1998) — чешский хронист, этнографический работник и управляющий музеем в Арчлебове.
 Юрек, Марек (род. 1960) — польский политик, историк.